Малиналтепек има више значења:

 Општина Малиналтепек (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Малиналтепек (Малиналтепек, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику